Baćkowice – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Baćkowice
 Baćkowice – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim
 Baćkowice – dawna gromada w powiecie opatowskim w województwie kieleckim

Zobacz też 
 Cmentarz rzymskokatolicki w Baćkowicach